Sanche Ier de Castille, comte de Castille et d’Alava de 995 à 1017, fut le fils de García Ier Fernandez, comte de Castille et d’Alba de Ribagorza. 
Sanche II de Castille (1037-1072),  fils de Ferdinand I de León. 
Sanche III de Castille, né vers 1134, mort en 1158, fut roi de Castille de 1157 à 1158. 
Sanche IV de Castille (1257-1295), fils et successeur d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et Leon. 
	
 Sanche de Castille (1181-1181), enfant de Castille et le fils du roi Alphonse VIII. 
 Sanche de Castille (1233-1261), archevêque de Tolède, fils de Ferdinand III de Castille. 
 Sanche de Castille "la Paix" (1283-1312), fils de l'enfant Pedro de Castille et petit - fils d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et Léon. 
 Sanche de Castille (1342-1374), comte de Albuquerque, fils d'Alfonso XI de Castille et Léon. 
 Sanche de Castille (c. 1363-1370), fils de Pierre Ier de Castille. 
 Sanche de Castille et Sandoval, M. de Almazan. 
 Sanche de Castille et Fernández Bernal , 
 Sanche de Castille et Enríquez (? -1505),